Partido Nacional Democrático da Alemanha -  partido alemão de ideologia nacionalista de extrema-direita.
 Novo Partido Democrático - partido canadense socialdemocrata de tendência socialista.
 NPD Group - empresa americana de pesquisa de mercado